Zilliken ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Zilliken (1841–1900), Goldschmied und Uhrmacher aus Münstermaifeld
 Josef Zilliken (1872–1942), deutscher Priester, NS-Opfer